{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Чемпионат Европы
|-
|align = "center" | Швенинген, Нидерланды
|-
|align = "center" | 1988
|-
|align = "center" | 
|- 
| Статус — любительский
|-
|align = "center" style = "background: red;" | Результаты
|-
| Высший брейк — ?
|-
|align = "center"| ''Финальный матч
|-
| Победитель — Стефан Мазроцис
|-
| Финалист — Пол Мифсуд
|-
| Счёт — 11:7
|-
|}Чемпионат Европы по снукеру 1988''' () — главный любительский снукерный турнир 1988 года в Европе, проходивший в Нидерландах. Победителем чемпионата стал местный игрок Стефан Мазроцис, обыгравший в финале мальтийца Пола Мифсуда со счётом 11:7.

Это был первый розыгрыш чемпионата Европы по снукеру.

Формат 

Чемпионат Европы состоял из мужского турнира. Чемпионат начинался с групповой стадии (всего 4 группы), в которой участвовали 26 игроков. В плей-офф (1/4 финала) выходили по 2 снукериста из каждой группы, набравших наилучшие показатели по итогам шести матчей. Игры групповой стадии проводились до 4 побед, четвертьфиналы — до 5, полуфиналы — до 8 и финал до 11 побед.

Результаты

Плей-офф

Ссылки 

 Результаты турнира на Global Snooker Centre (копия Web Archive) 

Чемпионат Европы по снукеру
1988 год в снукере
Чемпионаты Европы в 1988 году